Keila () est une municipalité rurale d’Estonie située dans la région d’Harju, au nord-ouest du pays. Elle s’étend sur une superficie de  et a 4 876 habitants(01/01/2012). L’administration de la communauté se trouve à Keila (autrefois : Kegel), bien que la ville en elle-même ne fasse pas partie de la commune rurale de Keila, mais forme une municipalité urbaine à part.

Municipalité 

La commune se compose de trois bourgs ()  ainsi que de dix-neuf villages:

Bourgs 

Karjaküla, Klooga, Keila-Joa .

Villages 
Illurma, Keelva, Kersalu, Kloogaranna,  Kulna, Käesalu, Laoküla, Laulasmaa, Lehola, Lohusalu, Maeru, Meremõisa, Nahkjala, Niitvälja, Ohtu, Põllküla, Tuulna, Tõmmiku, Valkse.

Voir aussi

Liens internes
 Communes d'Estonie

Liens externes

    Site officiel de la commune

Références

Commune en Estonie